JYC est un sigle qui peut désigner :
 Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), un explorateur océanographique français ;
 , la première des  du Sri Lanka.